

Patronymes 
Nossov (masculin ; ) ou Nossova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Nossov (1980-), judoka russe
 Marianna Nossova (1987-), joueuse de volley-ball russe
 Nikolay Nossov (1908-1976), écrivain soviétique
 Tamara Nossova (1927-2007), actrice russe
 Vitali Nossov (1968-), joueur russe de basket-ball

Patronyme russe